Heartbreaker, en: hjärtekrossare, kan syfta på:

Musik

Sånger 
 Heartbreaker (Pat Benatar-låt) – en låt av Pat Benatar från albumet In the Heat of the Night
 Heartbreaker (Mariah Carey-låt) – en låt av Mariah Carey från albumet Rainbow 
 Heartbreaker (låt av Free) – en sång från 1973 av Free på Heartbreaker
 Heartbreaker (låt av Grand Funk Railroad) – en sång 1969 på albumet On Time av Grand Funk Railroad
 Heartbreaker (låt av Michael Jackson) – en sång 2001 på albumet Invincible
 Heartbreaker (Danity Kane-låt) – en sång av Danity Kane
 Heartbreaker (Led Zeppelin-låt) – en sång av Led Zeppelin
 Heartbreaker (Dolly Parton-låt) – en sång inspelad 1978 av Dolly Parton på albumet Heartbreaker
 Heartbreaker (låt av Pink) – B-sida 2006 till Pinks singel "Stupid Girls".
 Heartbreaker (The Rasmus-låt) – en sång 2001 av den finländska gruppen The Rasmus
 Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) – en sång inspelad av The Rolling Stones på albumet Goats Head Soup 1973.
 Heartbreaker (Dionne Warwick-låt) – från 1982, titelspår till ett album av Dionne Warwick
 Heartbreaker (will.i.am-låt) – en sång 2007 på albumet Songs About Girls av will.i.am, med Girls Alouds Cheryl Cole.

Musikalbum 
 Heartbreaker (album av Ryan Adams) – Ryan Adams debutalbum från 2000
 Heartbreaker (album av Free) – ett album från 1973 av Free
 Heartbreaker (album av Dolly Parton) – ett studioalbum av Dolly Parton från 1978
 Heartbreaker (album av Dionne Warwick) – ett musikalbum av Dionne Warwick från 1982
 Tom Petty & the Heartbreakers (musikalbum) – ett musikalbum från 1976 av Tom Petty & the Heartbreakers (musikalbum)

Musikgrupper 
 The Heartbreakers – ett amerikanskt band inom punkrock
 Tom Petty and the Heartbreakers – en musikgrupp med sångaren Tom Petty

Filmer 
 The Heart Breaker – en film från 1925 regisserad av Benjamin Stoloff
 Heartbreaker (1983) – en film från 1983 film, med Miguel Ferrer och Michael D. Roberts
 Heartbreaker (2010) – en film från 2010 med Vanessa Paradis och Andrew Lincoln
 Heartbreakers (1984) – en film från 1984 med Peter Coyote
 Heartbreakers – en film från 2001 med Sigourney Weaver och Jennifer Love Hewitt

Se även 
Heartbreak
 Mount Heartbreaker – ett berg i Australien